est la formule brute de plusieurs isomères.

 diméthylaminoéthanol, numéro CAS 
 2-amino-2-méthylpropanol, numéro CAS 
 N,N-diéthylhydroxylamine, numéro CAS